Сидония Катя фон Крозиг (; род. , Мюнхен) — немецкая киноактриса.

Биография 
Первый раз появилась перед камерой в телефильме «Die Rache der Carola Waas» 1999 года. Получила главную роль в фильме «Вон отсюда!», затем последовали эпизодические роли. Стала известной в 2002 году благодаря фильму «Биби – маленькая волшебница» и «Биби – маленькая волшебница и тайна ночных сов». После этого была признана СМИ лучшей молодой актрисой и озвучила главную героиню в мультфильме «Унесённые призраками».

Фильмография

Примечания

Ссылки